De match om het wereldkampioenschap dammen 2015 werd van 25 tot en met 31 oktober 2015 gespeeld in Izmir tussen titelverdediger Aleksandr Georgiejev en zijn uitdager Jean Marc Ndjofang. 
De match volgde hetzelfde speelmodel als in 2013. 
Elke dag viel er een beslissing, als de eerste partij in een remise eindigde werd er nog een partij gespeeld in het volgende (snellere) tempo. 
Op volgorde: regulier tempo (80 minuten + 1 minuut per zet), rapid (20 min + 5 s), blitz (5 min + 3 s) en tot slot een micromatch (5 min + 2 s, als er geen beslissing valt wordt er met dezelfde tijd nog een partij gespeeld). 
In het reguliere tempo eindigden alle partijen in remise. 
Georgiejev won eenmaal een rapidpartij, terwijl Ndjofang geen rapidpartijen won. 
Ook won Georgiejev een blitzpartij, terwijl Ndjofang geen blitzpartijen won. Hiermee prolongeerde Georgiejev, net als in 2013, zijn titel. 
Georgiejev mocht zijn wereldtitel verdedigen op het WK 2015 dat van 8 tot 21 november 2015 plaatsvond in Emmen.

Match

Externe links
 Officiële site van de match
 Matchverloop op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Turkije
Dammen in 2015
Sport in de Egeïsche Zee-regio
İzmir
Dammen 2015